Lubogoszcz steht für Orte in Polen:
 Lubogoszcz (Maszewo) in der Woiwodschaft Lebus
 Lubogoszcz (Sława) in der Woiwodschaft Lebus
 Lubogoszcz (Grzmiąca) in der Woiwodschaft Westpommern

Weiteres:
 Lubogoszcz (Berg) 
 Lubogoszcz (See), Woiwodschaft Pommern